Ваганьково:

 Ваганьково — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Ваганьково — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Ваганьково — бывшее село, ставшее частью Москвы в XVI столетии.
 Ваганьково — разговорное название Ваганьковского кладбища.
 Новое Ваганьково — бывшее село в районе Пресни, на месте которого находится Ваганьковское кладбище.